Schönhardt ist der Name folgender Orte:

 Schönhardt (Iggingen), Ortsteil der Gemeinde Iggingen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Schönhardt (Mainhardt), Ortsteil der Gemeinde Mainhardt im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg

Schönhardt ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Schönhardt (1891–1979), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Schönhart